Прва лига 1998/99 — 8-й розыгрыш высшей лиги чемпионата Словении по футболу. В турнире участвовали 12 команд, стартовал 2 августа 1998 года и завершился 13 июня 1999 года.

Участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 
Футбольная ассоциация Словении 

1998/1999
Словения
Словения
Спорт в Словении в 1998 году
Спорт в Словении в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999